Wix (Engeland), dorp in Engeland
 Wix.com, bedrijf met bouwprogramma voor websites